Чарты Billboard — хит-парады музыкальных релизов различных направлений, формируемые Billboard на основе статистических данных о продажах, радиоротации и некоторых других параметров в зависимости от характера музыкального хит-парада. Первый музыкальный хит-парад Billboard появился 4 января 1936 года. Хит-парады публикуются в журнале Billboard и на сайте компании. Основными хит-парадами считаются Hot 100 (топ-100 песен) и Billboard 200 (топ-200 альбомов).

Механизм формирования хит-парадов 
С 1991 года по настоящее время Billboard использует систему Nielsen SoundScan, позволяющую отслеживать и собирать данные о продажах музыкальных релизов. Система Broadcast Data Systems позволяет отслеживать статистику радиоротации синглов. Каждая песня содержит так называемые «акустический отпечаток», который улавливает система сбора данных. Система статистики Arbitron начисляет определённые «баллы» в зависимости от времени появления песни в эфире, количества слушателей радиостанции в это время и других параметров. С 2005 года Billboard стал учитывать Интернет-продажи в iTunes и других интернет-магазинов, а с 2014 также и стриминговые потоки на видеоплатформах (YouTube и другие).
Хит-парады могут быть посвящены определённому жанру, например R&B, кантри или року, или могут охватывать все жанры. Хит-парады могут быть ранжированы в соответствии с обычными продажами (Hot Singles Sales), стриминговым потокам по интернету (Streaming Songs) или радиоэфирами (Radio Songs), а для основных хит-парадов песен, таких как Hot 100, все три типа данных используются в сумме для составления общего хит-парада. В хит-параде альбомов Billboard 200 стриминговые потоки и продажи отдельных треков включены в дополнение к обычным продажам альбомов Top Album Sales (винил, компакт-диски, компакт-кассеты, цифровые альбомы) с отдельными хит-парадами Vinyl Albums и Digital Albums. Все эти изменения позволяют более точно учитывать популярность музыкантов.

По данным RIAA в разные годы были популярны разные форматы носителей музыкальных записей (в таблице все данные показаны в миллионах в год).

В XXI веке наблюдается возрождение интереса к виниловым грампластинкам, в то время как продажи альбомов в целом снизились. Это видно на графике их продаж в США в 1995—2020 годах:

Классификация хит-парадов 
Хит-парады Billboard можно подразделить на альбомные хит-парады и хит-парады синглов. Также существуют хит-парады рингтонов. По критериям продаж существуют хит-парады, учитывающие только продажи, только радиоротацию или только интернет-продажи, а также хит-парады, использующие эти критерии в совокупности. Также существует множество хит-парадов по различным музыкальным жанрам и направлениям. В конце года Billboard публикует хит-парады по итогам года.

Синглы

Все жанры

R&B/Хип-хоп

Adult/Pop

Кантри

Рок

Танцевальная музыка

Латино

Христианская музыка

Джаз

Рингтоны

Видеоклипы

Канадские хит-парады

Международные хит-парады

Прекратившие существование

Альбомы

Социальные и другие хит-парады 

Учитывается количество друзей/поклонников/фоллоуверов, просмотры страниц и проигрывание треков на Myspace, YouTube, Facebook, Twitter и iLike.

В июле 2014 года запущен хит-парад Billboard Artist 100, в котором еженедельно сравниваются достижения музыкантов по таким суммарным показателям как продажи альбомов, продажи треков, радиоэфир, стриминг и активность фанов в социальных медиа.

В июне 2019 года Billboard запустил чарт лучших авторов песен Top Songwriters Chart и чарт лучших продюсеров Top Producers Chart, основанные на еженедельной активности в Hot 100 и других «горячих» жанровых чартах (с приставкой «Hot»).

В октябре 2021 года Billboard запустил чарты , используя музыкальные тенденции и обсуждения в Твиттере в реальном времени. По той же методике ранее с 2014 года по твитам пользователей и фанатов составлялись 4 чарта: «Trending 140», «Emerging Artists», «Weekly Top Tracks» и «Weekly Emerging Artists».

Хит-парады Billboard по годам

Источники 
 Durkee, Rob. «American Top 40: The Countdown of the Century.» Schriner Books, New York City, 1999.
 Battistini, Pete, «American Top 40 with Casey Kasem The 1970s.» Authorhouse.com, January 31, 2005. ISBN 1-4184-1070-5

Примечания

Ссылки 
 Хит-парады Billboard
 Полный список хит-парадов